Netanjahu je příjmení následujících osob:

 Bencijon Netanjahu (1910–2012) – izraelský historik a sionista, otec Jonatana a Benjamina Netanjahu
 Benjamin Netanjahu (1949) – izraelský premiér (1996–1999, od 2009) a předseda strany Likud
 Eliša Netanjahu – izraelský matematik a někdejší děkan přírodovědecké fakulty na Technionu
 Ido Netanjahu (1952) – izraelský radiolog, spisovatel a dramatik
 Jonatan Netanjahu (1946–1976) – izraelský válečný hrdina, velitel operace Entebbe, který při misi zahynul

Externí odkazy